West Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Hill Historic District (West Hartford, Connecticut), NRHP-ID 96001366
 West Hill Historic District (Muscatine, Iowa), NRHP-ID 08000356